Samothracia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Samothrace Island, ö, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Évrou, 
 Samothráki (kommunhuvudort i Grekland), Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Évrou, 

Robotskapade Greklandförgreningar